Reception har flere betydninger:
 Reception (film fra 2013) - En dansk kortfilm fra 2013.
 Reception (arrangement) - Et kortvarigt arrangement, i anledning af eksempelvis et jubilæum, med f.eks. taler og småretter der indtages stående.
 Reception (kontor) - En  kontorplads eller et område, f.eks. på et hotel eller i en virksomhed, specialiseret i at modtage besøgende.
 Receptionsteori - En variant af litteraturanalysen, med vægt på læserens opfattelse af et litterært værk.

Se også 
 Receptor - Et biokemisk molekyle.
 Recept - En ordination om udlevering af lægemidler.
 Receptur - Det sted i et apotek, hvor lægemidler fremstilles.
 Receptar - En farmaceut der fremstiller lægemidler efter recept.